Лэпушняну — фамилия.
 Лэпушняну, Йон — румынский футболист, вратарь, участник первого чемпионата мира по футболу в составе сборной Румынии.
 Александру Лэпушняну (ум. 1568) — господарь Молдавского княжества с сентября 1552 по 18 ноября 1561 года и с марта 1564 до весны 1568 года.
 Богдан IV Лэпушняну (1555—1574) — господарь Молдавского княжества с весны 1568 до февраля 1572 года.